Leerdam, een stad in Nederland
 Station Leerdam, een station in Leerdam
 LRC Leerdam, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Leerdam
 Roeivereniging Leerdam, een burgerroeivereniging uit Leerdam
 HC Leerdam, een Nederlandse hockeyclub uit Leerdam
 Leerdammer kaas, de naar deze plaats genoemde kaas
 Leerdambrug, een brug in Amsterdam-Zuidoost bij het Leerdamhof, beide vernoemd naar de stad Leerdam

Of een van de volgende personen:
 Ilja van Leerdam, een Nederlands voetballer
 Furgil Leerdam, artiestennaam Furge, een Surinaams singer-songwriter
 John Leerdam, een Nederlands politicus
 Jutta Leerdam, een Nederlands langebaanschaatsster
 Kelvin Leerdam, een profvoetballer